Насьональ 1972 () — одна из двух частей очередного профессионального чемпионата Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Зона A

Зона B

Плей-офф за чемпионство

1/2 финала

Финал

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1972 на rsssf.com

1972
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1972 году